Cribropeltis är ett släkte av svampar. Cribropeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cribropeltis